Alexandre Jean Baptiste Piochard d’Arblay, né le  à Joigny (Yonne), mort le  à Bath (Angleterre), est un général français de la Révolution et de l’Empire.

États de service

Élève à l'école d'artillerie de Strasbourg le , il devient lieutenant en second au régiment d'artillerie de Toul le , lieutenant en premier le , et capitaine par commission le . Le , il est détaché aux forges de Lorraine et des Évêchés, en tant que capitaine en second, et le , il est employé à la manufacture d'armes de Maubeuge.

Le  il passe major de la  division de la Garde nationale parisienne, et le  il est nommé colonel du  régiment d’infanterie de ligne. Il est fait chevalier de Saint-Louis le . Adjudant-général colonel le , il rejoint l'armée du Centre le  suivant, et il est promu maréchal de camp le . Aide de camp du général Lafayette, il suit ce dernier lors de sa désertion le . Démissionnaire le , il se marie en 1793, en Angleterre, avec Frances Burney. Il est autorisé à se rendre à Saint-Domingue le , et il est admis à la retraite le . 

Lors de la première Restauration, il devient sous-lieutenant d'artillerie dans les gardes du corps, compagnie de Luxembourg le , et il est confirmé maréchal de camp le . 

Rallié à Napoléon lors des Cent-Jours, il est blessé à la bataille de Waterloo le . Le , il est élevé au grade de lieutenant-général honoraire, et il est admis à la retraite avec le grade de maréchal de camp. Le roi Louis XVIII lui donne le titre de comte.

De retour en Angleterre, patrie de son épouse, à la seconde Restauration, il meurt le , à Bath.

Notes et références

Sources

 
 .
 

Général de la Révolution française promu en 1792
Naissance en mai 1754
Naissance à Joigny
Décès en mai 1818
Décès en Angleterre
Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
Comte français du XIXe siècle